Burg Šelmberk (dt. Burg Schellenberg) ist der Name folgender Burgen in Tschechien:

 Burg Šelmberk (Okres Tábor)
 Burg Šelmberk (Okres Tachov)